Algarve Cup 2016 var den 23. udgave af Algarve Cup, en fodboldturnering for kvinder, der afholdes hvert år i Portugal. De deltagende hold er inviteret til at deltage i turneringen, som fandt sted fra 2 til 9. marts 2016.

Gruppespil

Gruppe A 

|}

Gruppe B

|}

Placeringer og priser

Målscorere
4 mål

 Janice Cayman

2 mål

 Janine Beckie
 Nadia Nadim
 Sanne Troelsgaard
 Hólmfríður Magnúsdóttir
 Amber Hearn

1 mål

 Maud Coutereels
 Tine Schryvers
 Tessa Wullaert
 Andressa Alves
 Bia
 Cristiane
 Debinha
 Formiga
 Marta
 Raquel
 Thaís Guedes
 Summer Clarke
 Shelina Zadorsky
 Johanna Rasmussen
 Cecilie Sandvej
 Dagný Brynjarsdóttir
 Andrea Rán Hauksdóttir
 Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir
 Katrín Ómarsdóttir
 Berglind Björg Þorvaldsdóttir
 Tatiana Pinto
 Diana Silva
 Daria Makarenko

Selvmål
 Simone Boye Sørensen (i kampen mod Belgien)

Referencer 

2016
Fodbold i 2016